O Estádio Moreira Rebello foi um estádio de futebol localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, tinha capacidade para 1.000 pessoas e pertencencia ao Cachoeiro Futebol Clube.

Moreira Rabelo
Cachoeiro Futebol Clube